Patronyme flamand

Le patronyme flamand Celis, , Celise, Cellis, Celisse  est une aphérèse de Marcelis (fr.: Marcel).
Au génitif cela donne : Celissen ou Célissen

Variantes:
La voyelle -e- peut muer en -i- : Cielissen, Cillis, Cilis, Cilissen, Cillessen
L'initiale C- peut s'écrire S- : Selis, Sélis, Sillis, Silles
ou Z- : Zelis, Zelissen, Zélis

D'autres variantes existent :
Celus
, , Cel, , Zels, Sells, , 

Patronyme hispanique
Le patronyme hispanique Celis provient du latin de ciel (Cælis).

Élyane Célis (1914-1962), (Éliane Delmas), chanteuse et actrice belge ;

Vera Celis (1959-), femme politique belge ;
Félix Vidal Celis (1982-), coureur cycliste espagnol ;
Eliécer Silva Celis (1919 -2007 ), anthropologue et un archéologue colombien ;
Domnique Celis, auteure Belgo-Rwandaise.